Виявлення зіткнень — назва групи математичних алгоритмів, які перевіряють зіткнення двох фізичних тіл.
 Виявлення і виправлення помилок — дія, спрямована на контроль цілісності даних при запису / відтворенні інформації або при її передачі по лініях зв'язку.
 Виявлення сигналу — завдання оптимального прийому сигналів. 
 Виявлення обличчя — комп'ютерна технологія, що визначає розташування і розміри людських облич на довільних (цифрових) зображеннях.

Див. також 
 :Файл:Uk-виявлення.ogg